Алекса́ндр Васи́льевич Его́ров:
 Егоров, Александр Васильевич (1910—1990) — советский военный деятель, генерал-майор (1984).
 Егоров, Александр Васильевич (?—2013) — российский дипломат.
 Егоров, Александр Васильевич (род. 1948) — российский механизатор, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 1 и 2 созывов.